Поклад — скупчення осадових або гірських порід; родовище корисних копалин.
 Поклад нафти і газу
 Поклад вуглеводнів
 Поклад масивний
 Поклад газогідратний
 Поклад — у переносному значенні — великий запас, зосередження чого-небудь.
 Поклад — розмовне слово зі значенням «послід».
 По́клад, по́кладень — яйце (звичайне або зроблене з крейди, дерева і т. ін.), яке кладеться в певному місці, щоб курка там неслася.

Персоналії 

Поклад — українське прізвище.
 Поклад Ігор Дмитрович (1941) — композитор, Народний артист України.
 Наталка Поклад (1951) — поетеса, громадський діяч.
 Поклад Олександр Валентинович (?) — Очільник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Див. також 
 Поклади корисних копалин

Примітки